Michael Butterworth ist der Name folgender Personen:

* Michael Butterworth (Schriftsteller, 1924) (auch Mike Butterworth; 1924–1986), britischer Schriftsteller und Comicautor
 Michael Butterworth (Schriftsteller, 1947) (* 1947), britischer Schriftsteller und Verleger